Cosmo ou cosmos — termo derivado do grego antigo, que designa o universo em sua totalidade

Botânica
Cosmos (género) — género de plantas pertencente à família Asteraceae

Ciência e tecnologia 
Kosmosiphon Lindau — gênero botânico da família Acanthaceae
Kosmos (Humboldt) — influente tratado sobre ciência e natureza
Kosmos (família de foguetes) — conjunto de veículos lançadores de satélites derivados dos mísseis R-12 Dvina]] e R-14 Chusovaya

Filmes e TV
Cosmos — programa televisivo de divulgação científica de Carl Sagan
Cosmos: A Spacetime Odyssey — série de TV de 2014 com Niel de Grasse Tyson
Cosmos (filme) — filme de 2015 realizado por Andrzej Zulawski

Futebol
New York Cosmos — time de futebol dos Estados Unidos, já extinto, onde Pelé encerrou sua carreira;
Cosmos Social Clube — time de futebol da cidade brasileira de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro.

Geografia 
Cosmos (Minnesota)  — cidade do estado de Minnesota, Estados Unidos
Cosmos (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da cidade do Rio de Janeiro, Brasil
Vila Kosmos — bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro

História 
Cosme de Médici ou Cosme, o Velho (1389 — 1464) — fundador da dinastia política dos Médici
Cosme I da Toscana ou Cosmo I de Médici (1519 — 1574) — grão-duque da Toscana e de Floresça
Cosmo Lang (1864 — 1945) — arcebispo da Cantuária

Livros
Cosmos (livro) — livro de Carl Sagan

Música
 Cosmos (álbum) — álbum de Buck-Tick

Personagens
Cosmo e Wanda — personagens da série Os Padrinhos Mágicos

Satélites artificiais
Kosmos (satélite) — séria de satélites operados pela União Soviética
Kosmos 1 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 2 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 3 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 4 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 5 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 6 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 7 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 8 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 379 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 398 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos 434 — satélite da "família Kosmos"
Kosmos-2251 — satélite da "família Kosmos"

Outros 
Cosmopolitan (coquetel) — coquetel cuja forma abreviada é cosmo

Ver também

Cosmografia
Cosmologia

Desambiguações de antropônimos